John Rowley ist der Name folgender Personen:

* John Rowley (Politiker) (1635–??), irischer Politiker 
 John Rowley (Instrumentenbauer) (um 1668–1728), britischer Mechaniker und Instrumentenbauer 
 John Rowley (Cricketspieler) (John Vincent D’Alessio Rowley; 1907–1996), englischer Cricketspieler 
 John Rowley (Badminton), US-amerikanischer Badmintonspieler 
 John Rowley (Komponist), kanadischer Komponist